Orzeszków peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Orzeszków, un village
dans la voïvodie de Łódź
dans le powiat de Poddębice
 Orzeszków, un village de la gmina d'Uniejów 
 Orzeszków, un village de la gmina de Wartkowice